La rivière Hoşap Çayı, située dans la province de Van.
 Le fort de Hoşap, surplombant la rivière éponyme.